Aéroport de Göteborg peut faire référence à :

 aéroport de Göteborg-Landvetter, l'aéroport principal et international de Göteborg ;
 aéroport de Göteborg-City, l'aéroport utilisé principalement par les compagnies aériennes à bas prix.